Michel Le Tellier (1603-1685), homme d'État français ;
 Michel Le Tellier (1643-1719), jésuite français.